Gräble ist ein geographischer Name:

 Gräble (Berlisbach), rechter Zufluss des Berlisbachs (zur Rotach) in Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Gräble (Gaffortklinge), linker Zufluss der Gaffortklinge (zum Neckar) bei Neckarrems, Stadt Remseck am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

 Gräble (Münstertal/Schwarzwald), Hof der Gemeinde Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Graben
 Grable